Il singolare del torneo di tennis Newcastle Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Javier Sánchez che ha battuto in finale Jonas Björkman 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie

 Andrej Česnokov (primo turno)
 Javier Sánchez (Campione)
 Jonas Björkman (finale)
 Alexander Mronz (quarti di finale)

 Andrew Foster (secondo turno)
 Thomas Högstedt (primo turno)
 Stéphane Sansoni (secondo turno)
 Mark Petchey (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newcastle Challenger 1993